Samman ist der Familienname folgender Personen:

 Ghada al-Samman (* 1942), syrische Schriftstellerin und Journalistin
 Mohammed ibn Abdel Karim al-Samman (1718–1775), sudanesischer Religionsgelehrter und Mystiker